

Одехув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Одехув — село в гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства